Сбо́рная Зимба́бве по футбо́лу  представляет Зимбабве в международных матчах и турнирах по футболу. Управляющая организация — Футбольная ассоциация Зимбабве. До 1980 года называлась сборной Родезии по футболу.  Ни разу не участвовала в финальной стадии чемпионатов мира, но пять раз участвовала в Кубке африканских наций в 2004, 2006, 2017, 2019 и 2021.

Однако она носила звание «неофициального чемпиона мира». Получила она его 27 марта 2005 года после победы над Анголой со счётом 2:0, лишилась звания 8 октября 2005 года, уступив с разгромным счётом 1:5 нигерийцам.

В 2009 году, по направлению главы Федерации футбола Зимбабве Генриеты Рушвая, сборная отправилась играть несанкционированные товарищеские матчи с Таиландом, Сирией и Малайзией, а результаты были заранее оговорены с букмекерским синдикатом в Сингапуре. В скандале были замешаны приблизительно 80 человек.

Федерация футбола Зимбабве распустила национальную сборную, а новая будет cформирована из игроков молодёжных составов.

Чемпионат мира по футболу 
 1930 до 1966 — не участвовала
 1970 — не прошла квалификацию
 1974 — не участвовала
 1978 — не участвовала
 1982 до 2014 — не прошла квалификацию
 2018 — не участвовала
 2022 — не прошла квалификацию

Кубок африканских наций 
 1957 до 1980 — не участвовала
 1982 до 2002 — не прошла квалификацию
 2004 — групповой этап
 2006 — групповой этап
 2008 — не прошла квалификацию
 2010 — не прошла квалификацию
 2012 — не прошла квалификацию
 2013 — не прошла квалификацию
 2015 — не прошла квалификацию
 2017 — групповой этап
 2019 — групповой этап
 2021 — групповой этап
 2023 — дисквалифицирована

Состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Сандаем Дидзамбвой для участия в матчах Кубка африканских наций 2019, который прошёл в Египте с 21 июня по 19 июля 2019 года.
 Игры и голы приведены по состоянию на 30 июня 2019 года:

Известные игроки 
 Питер Ндлову
 Адам Ндлову
 Джозеф Нгвенья
 Виталис Такавира
 Бенджани Мварувари
 Брюс Гроббелар
 Норман Мапеза
 Жошуа Махака
 Нкобизифа Нкубе
 Фредди Мквеша
 Мосес Чунга
 Джордж Шая
 Эдди Мукаханана
 Эсром Ньяндоро
 М. Сеоул
 Мусавенкоси Мгуни
 Диксон Чото
 Вашингтон Аруби
 Эдвард Садомба
 Хама Биллиат
 Онор Гомбами

Форма

Примечания

Ссылки 
 Сборная Зимбабве на сайте ФИФА 

Зимбабве